

Persone 
 Edin Višća – calciatore
 Giuseppe Visca – politico
 Sergio Pérez Visca – calciatore
 Stefano Visca – calciatore

Altro 
 Visca – villaggio nel comune di Vorța (Romania)
 Višča Liga – nome desueto della Prem"jer-liha (Ucraina)

Pagine correlate 
 Visco